Der Ausdruck Homecomputer bezeichnet:

 den Oberbegriff für eine bestimmte Art von Computern, siehe Heimcomputer
 den Titel einer Computerzeitschrift, siehe Homecomputer (Zeitschrift)